Ruch Literacki – tygodnik wydawany we Lwowie w latach 1874-1878
 Ruch Literacki – miesięcznik ukazujący się w Warszawie w latach 1926-1939
 Ruch Literacki – dwumiesięcznik wydawany w Krakowie od 1960